Спи́сок сена́торов США в 2021—2023 годах включает в себя членов верхней палаты Конгресса США , срок полномочий которого начался 3 января 2021 года и истёк 3 января 2023 года. Состав палаты сформирован по итогам выборов 2020 года.

Состав Сената США

Руководство Сената

Список

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Конституционное право зарубежных стран. Краткий курс. — Издательский дом «Питер». — ISBN 9785469011248

Ссылки

См. также 
 Список сенаторов США в 2019—2021 годах
 Список сенаторов США

Государственное устройство США
США